Op het toernooi van Wimbledon in 1977 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 20 juni tot en met 2 juli 1977.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Françoise Dürr en Tony Roche had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Dürr speelde samen met Marty Riessen, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitge­schakeld door de latere winnaars.

Het ongeplaatste Zuid-Afrikaanse duo Greer Stevens en Bob Hewitt won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Betty Stöve en Frew McMillan in drie sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Hewitt had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Stevens geen.

De Nederlandse finaliste Betty Stöve was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1977